Allons enfants sont les deux premiers mots du premier couplet de La Marseillaise, l'hymne national français écrit par Claude Joseph Rouget de Lisle en 1792.

Allons enfants peut désigner :
 Allons enfants, film de Stéphane Demoustier sorti en 2018 ;
 Allons enfants, documentaire français de 2022.